Oxford es una ciudad universitaria de Inglaterra, famosa por la Universidad de Oxford, a veces llamada simplemente Oxford.

Oxford también puede referirse a:
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Alabama.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Connecticut.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Georgia.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Idaho.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Indiana.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Iowa.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Kansas.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Misisipi.
 Oxford, condado en el estado estadounidense de Maine.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Nueva Jersey.
 Oxford, pueblo en el estado estadounidense de Nueva York.
 Oxford, villa en el estado estadounidense de Nueva York.
 Oxford, localidad en el estado estadounidense de Pensilvania. 

Otros:
Tela o tejido «Oxford», utilizada principalmente en la confección de camisas.
Oxford Bikes, marca de  bicicletas.